Чарквиа́ни () — грузинская сванская фамилия.

 Известные носители
 Чарквиани, Гела Кандидович (1939—2021) — советский и грузинский политик и дипломат, сын Кандида и отец Ираклия Чарквиани.
 Чарквиани, Джансуг Авдидович (1931—2017) — грузинский поэт.
 Чарквиани, Елена Викторовна (род. 1960) — российская актриса.
 Чарквиани, Иона Ермолаевич (1895 — ?) — Герой Социалистического Труда.
  (1961—2006) — советский и грузинский поэт, певец и музыкант, сын Гелы и внук Кандида Чарквиани.
 Чарквиани, Кандид Несторович (1907—1994) — советский партийный деятель, отец Гелы и дед Ираклия Чарквиани.
 Чарквиани, Павле Константинович (1935—2018) — грузинский кинорежиссёр и сценарист.